Bosco:
 Ioan Bosco
 Salezienii lui Don Bosco
 Dom Bosco
 Castelnuovo don Bosco
 Ex-elevii lui Don Bosco

Nume de familie italiene